Bueno de Mesquita ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Bueno de Mesquita (1918–2005), niederländischer Schauspieler und Komiker
 Bruce Bueno de Mesquita (* 1946), US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Hochschullehrer